Stary Groń – szczyt w Beskidzie Małym
 Stary Groń – grzbiet w Beskidzie Śląskim
 Stary Groń – szczyt w Beskidzie Żywieckim (w Paśmie Babiogórskim)
 Stary Groń – część wsi w gminie Brenna